

Geografia 
 Romania
Cristian, comune del distretto di Brașov
Cristian, comune del distretto di Sibiu

Altro 
 Cristian (Cristian Daniel Dal Bello Fagundes) – calciatore brasiliano
 Cristian – variante del nome proprio di persona Cristiano

Pagine correlate 
Christian

Altri progetti